Cristian Chávez''' puede referirse a:

' Cristian Gabriel Chávez (1987-), futbolista argentino que se desempeñó inicialmente en San Lorenzo de Almagro y juega de delantero.
 Cristian Manuel Chávez (1986-), futbolista argentino, apodado El Pochi'', que se desempeñó inicialmente en Boca Juniors y juega de mediocampista.
 Christian Chávez, cantante mexicano exintegrante de RBD.
 Cristian Chávez, político Coguano, divorciado, en una relacion con una mujer de Soacha de los barrios bajos, divertido y con sonrisa brillante y cegadora por su belleza